Хауард Сити има више значења:
 Хауард Сити (Мичиген)
 Хауард Сити (Небраска)